PRB steht als Abkürzung für:
 Parti Rakyat Brunei, Partei in Brunei, seit 1988 sind Parteien verboten
 Partido Republicano Brasileiro, Partei in Brasilien
 Physical Review B Fachzeitschrift für Festkörperphysik, Materialwissenschaften
 Powder River Basin, Region in Wyoming und Montana und Kohleabbaugebiet in den USA
 PRB Motors, Automobilhersteller aus Australien
 Pre-Raphaelite Brotherhood Präraffaelitsche Bruderschaft, Gruppe von  Malern in England Mitte des 19. Jahrhunderts
 Transnistrischer Rubel, Währung in Transnistrien, kein ISO 4217-Code 
 Poudreries réunies de Belgique, ehemaliges belgisches Rüstungsunternehmen
 Population Reference Bureau, gemeinnützige Organisation in den USA, die sich auf das Sammeln und Bereitstellen von Statistiken für Forschungs- und/oder akademische Zwecke spezialisiert hat, welche sich auf Gesundheit und Struktur der Weltbevölkerung konzentrieren

pRb steht für:
 Retinoblastom-Protein Tumorsuppressor-Protein, das bei vielen Tumoren eine gestörte Funktion besitzt

Abkürzung